Magyarország zenéje
 Magyar Zene magyar zenetudományi folyóirat